Topònimia:
 Johnson (Arkansas)
 Johnson (Minnesota)
 Johnson (Nebraska)
 Johnson (Oklahoma)
 Johnson City, diversos indrets
 Johnson Creek, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Johnson Lane, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada
 Fort Johnson, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Biografies:
 Prenom:
 Johnson pseudònim artístic de Francisco Barnaba Manes (Buenos Aires, 1916 - Barcelona, 1981), artista de varietats d'origen argentí
 Ansley Johnson Coale (Baltimore, 1917 - 2002), demògraf estatunidenc
 Johnson Thomas Umunanke Aguiyi-Ironsi, militar nigerià i president colpista de Nigèria
 Cognom:
 Adam Johnson (Sunderland, 1987), futbolista anglès
 Alexander Boris de Pfeffel Johnson (1964), polític i periodista anglès
 Alfred "Centennial" Johnson (Dinamarca, 1846 – Gloucester, Massachusetts, 1927), pescador estatunidenc
 Andrew Johnson (1808 - 1875), dissetè President dels Estats Units
 Arthur Johnson (1879), jugador i entrenador de futbol anglès
 Ben Johnson, diverses persones
 Brian Johnson (Dunston, Anglaterra, 1947), cantant d'AC/DC i de Geordie
 Carl Johnson, personatge fictici a la saga de videojocs Grand Theft Auto
 Eddie Johnson (1919, Richmond, Virgínia), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Ernest Johnson (Putney, 1912 – Kingsbridge, 1997), ciclista en pista anglès
 Eyvind Johnson (Boden, 1900 - Estocolm, 1976), novel·lista suec guardonat amb el Premi Nobel de Literatura
 Glen Johnson (Greenwich, 1984), futbolista anglès
 Horace Johnson (Fulham, Londres, 1887 - Bromley, Londres, 1966), ciclista anglès
 Jack Johnson (North Shore, Hawaii, 1975), cantautor, músic, director de cinema, i surfista hawaià
 Jimmie Johnson (El Cajon, Califòrnia, 1975), pilot de Stock Car americana
 Joe Johnson (1981, Little Rock, Arkansas), jugador de bàsquet estatunidenc
 Leslie Johnson, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Lyndon Baines Johnson (Stonewall, Texas, 1908 - 1973), polític nord-americà, President dels EUA
 Linton Johnson (1980, Chicago, Illinois), jugador de bàsquet estatunidenc
 Magic Johnson (1959, Lansing, Michigan), jugador de bàsquet estatunidenc
 Michael Johnson (futbolista) (Urmston, Gran Manchester, 1988), futbolista anglès
 Michael Johnson (1967, Dallas, Texas), atleta nord-americà
 Pauline Johnson (Brantford, Ontàrio, 1861-1913), escriptora iroquesa
 Philip Johnson (Cleveland, Ohio, 1906 - 2005), arquitecte estatunidenc
 Pierre Marc Johnson (Montreal, 1946), advocat, metge i polític quebequès Primer Ministre del Quebec
 Robert Johnson (1911 - 1938), cantant, compositor i guitarrista nord-americà de blues
 Samuel Johnson (Lichfield, 1709 - 1784), poeta, assagista, biògraf, lexicògraf anglès
 Van Johnson (Newport, 1916 – Nyack, 2008), actor de cinema estatunidenc
 Victor Johnson (Aston Manor, Warwickshire, 1883 - Sutton Coldfield, 1951), ciclista anglès
 Miscel·lània:
 Políedre de Johnson, políedre estrictament convex
 Jeremiah Johnson, pel·lícula estatunidenca de 1972 inspirada en la vida de John Johnson i dirigida per Sydney Pollack